Баффало (округ, Небраска)
Баффало (округ, Південна Дакота)
Баффало (округ, Вісконсин)